El término Bearn puede referirse a:

Bearne, nombre de una antigua provincia francesa, situada al pie de los Pirineos, en el actual departamento de Pirineos Atlánticos.
Béarn, primer portaaviones construido en Francia.
Bearn o La sala de las muñecas (novela),  novela de Llorenç Villalonga.
Bearn o La sala de las muñecas (película), película dirigida por Jaime Chávarri en 1983, a partir de la novela homónima.
Vizcondado de Bearne.